Neil Ferguson peut faire référence à :

 Neil Ferguson (1968-), épidémiologiste britannique
  (1945–2016), ancien footballeur australien
 Neil Ferguson, musicien du groupe britannique Chumbawamba

Voir aussi
 Niall Ferguson (1964-), historien britannique
 Niels Ferguson (1965-), cryptographe néerlandais
 Neil  (1908–1994), homme politique canadien